Seria GP3 – sezon 2010 – pierwszy sezon serii GP3, która jest juniorską serią serii GP2. Wyścigi towarzyszyły wszystkim rundom Serii GP2, z wyjątkiem wyścigu w Monako. 2 października zostały ogłoszone zespoły, które będą rywalizowały w tej serii w sezonach 2010-2012. Mistrzem wśród kierowców został Esteban Gutiérrez, a wśród zespołów ART Grand Prix.

Regulacje

Harmonogram weekendów 
Piątek:
 Trening: 30 minut
Sobota:
 Kwalifikacje do 1. wyścigu: 30 minut (jedna sesja dla wszystkich)
 Wyścig 1: 30 minut
Niedziela:
 Wyścig 2: 30 minut

Kolejność startowa do drugiego wyścigu ustalana na podstawie rezultatu końcowego pierwszego wyścigu z odwróceniem kolejności pierwszej ósemki.

Punktacja 
Kwalifikacje:
 2 punkty za pole position
1. wyścig:
 Miejsca 1-8 na mecie według skali punktowej 10-8-6-5-4-3-2-1
 1 za najszybsze okrążenie kierowcy z pierwszej dziesiątce
2. wyścig:
 Miejsca 1-6 na mecie według skali punktowej 6-5-4-3-2-1
 1 za najszybsze okrążenie kierowcy z pierwszej dziesiątce

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Oficjalna wersja kalendarza mistrzostw GP3 Series na sezon 2010 opublikowanego 18 grudnia 2009 roku przez FIA, potwierdzonego przez organizatorów GP3 Series 22 września 2009. 30 kwietnia organizatorzy potwierdzili, że do kalendarza dodana zostanie runda na torze Istanbul Park. Początkowo kalendarz zawierał także rundę na portugalskim torze Algarve, jednak została ona odwołana z powodu nie wypełnienia swoich zobowiązań przez organizatorów wyścigu.

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

Sezony GP3
2010 w sportach motorowych